Norfolk puede referirse a:

Divisiones administrativas

Reino Unido 

 Norfolk, condado ceremonial inglés;

Estados Unidos 

 Norfolk (Connecticut), localidad;
 Norfolk (condado de Litchfield, Connecticut), lugar designado por el censo;
 Norfolk (Massachusetts), localidad;
 Norfolk (Misisipi), área no incorporada;
 Norfolk (Nebraska), ciudad;
 Norfolk (Nueva York), localidad;
 Norfolk (Virginia), localidad;
 Condado de Norfolk (Massachusetts);

Australia 

 la isla Norfolk.

Miscelánea 

 Sistema Norfolk, método agrario de rotación de cultivos.
 HMS Norfolk varios buques de la Royal Navy.